Le combat de Saint-Michel-et-Chanveaux se déroula lors de la Chouannerie.

La bataille 
Le , 360 soldats républicains sous les ordres de l'adjudant-général Decaen affrontent 500 chouans armés de fusils et 300 paysans avec des fourches et faux renversées, de la division de Segré commandées par Sarazin qui est tué sur la chaussée de l'étang. Les rescapés trouvent refuge dans la division de Châteaubriant, d'après les Républicains ils déplorent environ 50 morts et autant de blessés.

Bibliographie 
  .

Références

Bataille de la Chouannerie
Bataille de 1795
Bataille sur le sol français
Histoire de l'Anjou